Toponímia:
 Rialto, barri de la ciutat de Venècia, Itàlia
 Rialto (Itàlia), municipi de la província de Savona, Itàlia
 Rialto (Califòrnia), població de l'estat de Califòrnia, Estats Units
 Miscel·lània:
 Pont de Rialto, pont de la ciutat de Venècia, Itàlia
 Cine Rialto, cinema de la ciutat de València
 Edifici Rialto, edifici de la ciutat de València